Canterbury kan syfta på:

Canterbury kyrkoprovins
Canterbury stift
Canterburysägner

Geografi

Australien 

 Canterbury (New South Wales), 
 Canterbury (region), New South Wales, 
 Canterbury (Victoria),

Kanada 

 Canterbury (ort i Kanada), New Brunswick,

Nya Zeeland 

 Canterbury, Nya Zeeland, region,

Storbritannien 

 Canterbury, stad, England, Kent, 
 City of Canterbury, distrikt i Kent, England

USA 

 Canterbury, Connecticut, ort, Windham County, 
 Canterbury, New Hampshire, ort, Merrimack County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar